Nationalmuseum kan syfta på

 Nationalmuseum, Stockholm – ett svenskt statligt centralmuseum i Stockholm och Sveriges största konstmuseum
 Nationalmuseum (byggnad) – en byggnad på Blasieholmen i Stockholm
 Nationalmuseum, Helsingfors – ett statligt finländskt historiskt museum
 Bayerisches Nationalmuseum – ett av Europas främsta kulturhistoriska museer

Se även
 Armeniens nationalmuseum
 Nationalmuseet, Danmark
 Gustav III:s antikmuseum
 Konglig Museum